Tyfon kan avse:

 Tyfon – en tropisk cyklon i västra Stilla havet, se Tyfon.
 Tyfon – ibland, egentligen felaktigt, en benämning på vilken (tropisk) storm som helst, se tropisk cyklon#Klassificering 
 Tyfon (mytologisk varelse) – varelse i grekisk mytologi
 Tyfon (mistlur) – en mistlur
 Tyfon (roman) – en roman från 1902 skrivan av Joseph Conrad
 42355 Typhon – en småplanet, se

Se även
 Typhoon
 Taifun

de:Taifun (Begriffsklärung)